Национальный чемпионат I 1961/1962 () — 59-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1961/1962
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1961 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1962 году